Ancistroplax är ett släkte av insekter. Ancistroplax ingår i familjen gnagarlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gnagarlöss
Ancistroplax